Метрострой ( и ) — один из самых популярных и громадных посёлков города Тбилиси, занимающий почти все части Исанского и Самгорского района. В данном поселке очень большое количество переулков и улиц, так же маленьких банковских филиалов и других достопримечательностей.

Центральная улица, которая ведёт оокраину Метрострой к метро Исани и Самгори, называется «Каркарашвили».

Метрострой граничит с районом «Меланская» с западной стороны.

Школа и училища 

На Метрострое также находится 103 общественная школа и 74 общественная школа. В 2010 году, 
была русско-армянская 110 средняя школа, но была закрыта со связи своих личных проблем. Ученики и учителя были переведены в соседнюю 103 школу.

Официальный язык 
Официальный язык посёлка является грузинский, но есть жители которые говорят на армянском и на русском языке

Транспорт и улицы 
Ближайшая станция метро: Самгори (верхний, нижний — Навтлугский рынок), Исани.
Самые главные улицы района «Метрострой» это Каркарашвили и Месхетская, также есть улицы Александра Каландадзе, Константина Амираджиби, Кварельская. Два тупика такие как Кварельский-1 и Кварельский-2.

Самые главные улицы района «Метрострой» это Каркарашвили и Месхетская, также есть улицы Александра Каландадзе, Константина Амираджиби, Кварельская. Два тупика такие как Кварельский-1 и Кварельский-2.

Центр поселка является Верхний Метрострой, особенно популярен среди детей, имеет маленькие детские площадки и парки для игр. Малая популярность также есть и на нижнем Метрострое, которая имеет прямые связи с Московским проспектом, 8 полком и Навтлугским рынком.
Метрострой также один из самых прикольных и весёлых посёлков Тбилиси, многонациональный состав населения Метростроя даёт ему больше популярности, конфликтов среди народов нет, все дружат между собой держаться чтобы крепко защитить свой город и свою страну.

Метрострой также один из самых прикольных и весёлых посёлков Тбилиси, многонациональный состав населения Метростроя даёт ему больше популярности, конфликтов среди народов нет, все дружат между собой держаться чтобы крепко защитить свой город и свою страну.

Маршрутки: № 28: от Метростроя до Исани (метро), № 119: от Метростроя до Навтлугского рынка.
Автобус: № 43: От Площади свободы до Метростроя, проезжая Авлабари и многие улицы Тбилиси.

Автобус: № 43: От Площади свободы до Метростроя, проезжая Авлабари и многие улицы Тбилиси.

Население посёлка 
Населения посёлка неизвестно, но живет очень много людей разной нации, такие как: армяне, грузины, русские, курды, азербайджанцы, осетины и многие другие.

Интересные факты 
Улица «Месхетская» названа в честь грузинской области Месхетия.

География Тбилиси